Уинта ():

 Уинта (округ, Вайоминг)
 Уинта (Юта)
 Уинта (округ, Юта)
 Уинта (гора) — штат Юта
 Уинта (национальный парк)